Populația Republicii Populare Chineze a atins 1.339.713.000 de locuitori la sfârșitul anului 2010. Există o pondere relativ mică a populației tinere, care este parțial un rezultat al politicii unui singur copil din China. Populația chineză a ajuns la un miliard în anul 1982.

Această populație este cea mai mare din lume și în 2014 a reprezentat peste 19% din cei 7,2 miliarde de oameni din lume, conform estimărilor de la Institutul național de studii demografice.

Populația istorică 
Republica Populară Chineză recunoaște oficial 56 grupuri etnice distincte, dintre care cel mai numeros este grupul Han, care constituie aproximativ 91,9% din populația totală. Etniile minoritare constituie aproximativ 8,1% din populația de 107.1 milioane de locuitori. Din grupurile etnice mai mari fac parte: 
 Zhuang - 16 milioane, 1,30%
 Manchu - 10 milioane, 0,86%
 Uighur - 9 milioane, 0,79% 
 Miao - 9 milioane, 0,72%
 Yi - 7 milioane, 0,65%
 Tujia - 5,75 milioane, 0,62%
 Mongoli - 5 milioane, 0,47%
 Tibetani - 5 milioane, 0,44%)
 Buyi - 3 milioane, 0.26%
 Coreeni - 2 milioane, 0,15%).

Minoritățile etnice înregistrează în prezent o creștere procentuală a populației mai mare decât populația Han, pentru că ele nu sunt nevoite să respecte legea "Un singur copil". Populația minoritară din China a crescut de la 6.1,% in 1953, la 8,04% in 1990, 8,41% in 2000, ajungând în 2005 la 9,44%. Recensămintele recente indică o creștere de 7 ori a populației minoritare față de populația majoritară Han.

Clasificarea etnică oficială susținută de guvernul central nu este recunoscută nici de Hong Kong, nici de Macau. În Macau cel mai numeros grup etnic nechinez, sunt Macayenii, un amestec de origine portugheză și chineză (euroasiatici), precum și emigranți din Filipine și Tailanda. În prezent muncitorii filipinezi care lucrează în ocupații casnice constituie cel mai mare grup minoritar din Hong Kong.

Îmbătrânirea populației 
În anul 2000 proporția era de șase persoane active pentru fiecare cetățean de peste 60 de ani.
În 2030, vor fi doar doi activi la un pensionar.
Potrivit statisticilor în 2050 vor fi 480 de milioane de oameni de peste 60 de ani, față de 167 de milioane în 2009.

Statistici

Tabel cu nașteri și decese în perioada 1950–2014 
Sursă:

Note
 ^ Communiqué on Major Data of 1% National Population Sample Survey in 2005 
 ^ CIA - The World Factbook: China 
 ^ U.S. Department of States: International Religious Freedom Report 2007 — China (includes Tibet, Hong Kong, and Macau)

Referințe

Legături externe 
 Bomba cu ceas a Chinei: îmbătrânirea populației, 23 martie 2012, Matei Dobrovie, Adevărul
 Revoltele identitare din China, 20 mai 2014, Dorian Furtună, Adevărul

China, Republica Populară
Demografia Republicii Populare Chineze